Тур Эльзаса () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка,  проводящаяся с 2004 года.

Проводится в течение пяти дней на равнинах и в горах французской исторической области Эльзас.
  
С 2007 года входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 2.2.  Открыта для французских профессиональных континентальных команд, континентальных команд, национальных команд и региональных или клубных команд.  Команды Мирового тура UCI (первый дивизион) не могут участвовать.

Проведение соревнования в 2020 году отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
 
 
  
 Тур Эльзаса (cyclingarchives.com)
 Тур Эльзаса (cqranking.com)
 Тур Эльзаса (procyclingstats.com)
 Тур Эльзаса (memoire-du-cyclisme.eu)
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года
Велогонки во Франции